Flowerdale (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Flowerdale (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria